Koivula est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Heli Koivula (née en 1975), athlète finlandaise en saut en longueur
 (né en 1966), acteur finlandais
 (né en 1983), boxeur professionnel finlandais
Otto Koivula (né en 1998), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1933), nageuse olympique finlandaise

Toponyme

Koivula, quartier de Turku
 Koivula, quartier de Kotka
 Koivula, quartier de Pori

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois